Gustav Stresemann – niemiecki polityk
 Stresemann – rodzaj garnituru